

Onomastica
Licinio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Imperatori
Licinio – imperatore romano dal 308 al 324;
Valerio Liciniano Licinio – imperatore romano, figlio del precedente, co-augusto dal 317 al 324.

Licini Crassi 
Lucio Licinio Crasso (140 a.C. circa – 91 a.C.) – politico romano, console per l'anno 95 a.C., oltre che il più grande oratore della sua epoca
Marco Licinio Crasso (Crasso) – console del 70 e 55 a.C. e triumviro con Cesare e Pompeo
Publio Licinio Crasso (ca. 86 a.C.-53 a.C.) – figlio del precedente
Marco Licinio Crasso (questore) – figlio maggiore del triumviro
Marco Licinio Crasso (console 30 a.C.) – figlio del precedente, console del 30 a.C., compì imprese militari sul basso corso del Danubio
Marco Licinio Crasso Dive (console 14 a.C.) – figlio adottivo del precedente, generale e console nel 14 a.C.
Marco Licinio Crasso Frugi – figlio del precedente, console nel 27 d.C.

Licini Luculli 
Lucio Licinio Lucullo – console romano nel 151 a.C.
Lucio Licinio Lucullo – pretore nel 104 a.C., figlio del precedente
Lucio Licinio Lucullo (117 a.C.-56 a.C.) – generale romano, figlio del precedente

Licini Verre 
Gaio Licinio Verre – (c. 120 a.C.-43 a.C.), politico romano del I secolo a.C., contro il quale Cicerone pronunciò le orazioni denominate Verrine

Licini Calvi 
Gaio Licinio Calvo Stolone (fl. 376 a.C.-361 a.C.) – politico romano, uno dei due primi tribuni della plebe
Gaio Licinio Calvo (82 a.C.-47 a.C.) – poeta ed oratore romano

Altri 
Licinio – poeta e commediografo romano
Giovanni Antonio Licinio (1465-1520 circa) – pittore e vetraio italiano
Lucio Licinio Sura (40-108 circa) – politico e generale romano, contemporaneo ed amico intimo di Traiano

Pagine correlate
Marco Licinio Crasso (disambigua)